Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Clinopodium acinos
 el nombre común de la planta Clinopodium menthifolium subsp. menthifolium